Чемпионат Франции по футболу 1951/1952 — 14-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Ницца» стал чемпионом Франции во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забит 1051 гол.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов 
 «Марсель» — «Сент-Этьен»  — 3:10
 Самая крупная победа в гостях:  —7 голов 
 «Марсель» — «Сент-Этьен»  — 3:10
 Самая крупная победа дома:  9 голов 
 «Бордо» — «Сент-Этьен»  — 9:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1951/1952
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1951 году
Спорт во Франции в 1952 году